Ван Ли (, 10 августа 1900 — 3 мая 1986) — китайский лингвист, считающийся основателем современной китайской лингвистики.

Биография 

Хакка по национальности. Родился в бедной, но образованной семье. Самоучка. Поступил в Университет Цинхуа в 1927 году, где преподавателями были Чжао Юаньжэнь и Лян Цичао. В том же году, воодушевленный Лян Цичао, отправился изучать лингвистику в Париж, где посвятил себя изучению фонологии и посещал лекции по теоретической лингвистике Жозефа Вандри. Ван получил степень PhD в Парижском университете за эксперименты с тонами  идя по стопам .

Во время пребывания в Париже занимался переводами произведений французской литературы на китайский язык. По возвращению на родину, продолжал переводы, включая пьесы Мольера и «Цветы зла» Бодлера, на вэньянь.

Вернулся в Китай в 1932 году и начал преподавательскую карьеру. До Второй японо-китайской войны преподавал в университете Цинхуа. С 1939 по 1940 год учился во Французском институте Дальнего Востока во Вьетнаме, изучая вьетнамский язык, который помог Вану в изучении исторической китайской фонологии. В 1946 году начал преподавание в ; одним из его студентов был Майкл Халлидей. С 1948 года работал в Университете Линнань. С 1954 года до своей смерти преподавал в Пекинском университете.

Ван Ли опубликовал более 40 монографий и почти 200 статей в журналах и сборниках. Некоторые его книги используются как учебники в университетах Китая.

Труды 
 漢語詩律學 (Метрика китайской поэзии) (1958)
 古代漢語 (Древнекитайский язык) (1962, главный редактор)
 漢語史稿 (Эссе по истории китайского языка) (1980)
 同源字典 (Словарь мировых фамилий) (1997)
 王力古漢語字典 (Словарь иероглифов классического китайского языка) (2000, завершено посмертно)

Литература

Внешние ссылки 
 Биография
 Биография и библиография
 Wang Li (1937). Zhongguo yin yun xue
 中国古代文化常识